Schiestl ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schiestl-Arding (1883–1937), deutscher Maler

 Heinz Schiestl (1867–1940), deutsch-österreichischer Bildhauer
 Leopold Schiestl (1815–1880), österreichischer Jurist und Vereinsfunktionär
 Margarete Schiestl-Bentlage (1891–1954), deutsche Schriftstellerin
 Matthäus Schiestl der Ältere (1834–1915), österreichischer Bildhauer, siehe Brüder Schiestl
 Matthäus Schiestl der Jüngere (1869–1939), deutsch-österreichischer Maler und Grafiker
 Reinhard Schiestl (1957–1995), österreichischer Alpinist und Sportkletterer
 Rudolf Schiestl (1878–1931), deutscher Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Brüder Schiestl
 Schiestlhaus
 Schießl